Fridrich IV. Holštýnsko-Gottorpský (18. října 1671, Schleswig – 19. července 1702, Polsko) byl od roku 1695 vládnoucím holštýnsko-gottorpským vévodou.

Život 
Fridrich se narodil na zámku Gottorf jako starší ze dvou synů vévody Kristiána Albrechta Holštýnsko-Gottorpského a jeho manželky Frederiky Amálie Dánské. 12. května 1698 se jako šestadvacetiletý oženil s o deset let mladší princeznou Hedvikou Žofií, nejstarší dcerou švédského krále Karla XI. Manželé spolu měli jediné dítě, syna Karla Fridricha, který se stal později otcem budoucího ruského cara Petra III., což z Fridricha činilo předka z mužské linie všech ruských carů po Kateřině II.

Vévoda se zúčastnil severní války a byl zabit dělostřeleckou palbou v bitvě u Kliszówa v Polsku.

Podle knihy Roberta K. Massieho Petr Veliký: Jeho život a svět přijel Fridrich do Stockholmu, aby se oženil se svou sestřenicí, princeznou Hedvikou Žofií, brzy se spřátelil se svým bratrancem a novým švagrem, králem Karlem XII. (jejich matky, Frederika Amálie a Ulrika Eleonora byly obě dcerami dánského krále Frederika III.). Jeho návštěva udělala na švédskou společnost takový dojem, že mu excesy kolem něj a krále vysloužily přezdívku "Gottorp Fury" (zuřivý Gottorp). Vévoda Fridrich a král Karel se pravidelně účastnili divokých slavností, pití alkoholu a neobvyklých žertů. Obecně byl vliv vévody Fridricha dáván za vinu za "lehkomyslný" životní styl krále. Dokonce se šířily pověsti, že se vévoda snaží zabít krále a uzurpovat si trůn. Podle Massieho výše uvedené knihy se 17letý král Karel v létě roku 1699 dostal do nesnesitelného bodu excesů a slíbil, že se už nikdy nedotkne další kapky alkoholu. Pokud jde o králův vztah s jeho bratrancem Fridrichem, zůstali v dobrém vztahu natolik, že mu král Karel poskytl vojenskou pomoc na obranu Holštýnsko-Gottorpska před dánskou invazí.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Šlesvičtí vévodové
Holštýnští vévodové
Holstein-Gottorp
Narození v roce 1671
Narození 18. října
Narození ve Šlesviku
Úmrtí v roce 1702
Úmrtí 19. července
Úmrtí v Polsku
Úmrtí v bitvě
Muži